Artabano IV (163 - 227) foi o último rei dos partos, da Dinastia arsácida.

Foi filho de Vologases V, de quem herdou o trono em 213, após lutar contra o seu próprio irmão, Vologases VI. Sua mãe, Kujisuni, era uma princesa do Reino da Ibéria (região do Cáucaso).

Enfrentou o Império Romano, vencendo as tropas dos imperadores Caracala  e Macrino. Macrino fez um acordo de paz com Artabano IV, culpando Caracala por ter rompido o tratado e dizendo que não aprovava os atos do seu antecessor; Artabano, satisfeito que Caracala, que havia rompido o tratado, havia sofrido uma punição justa, e como seu exército estava ferido, aceitou fazer a paz com Macrino.

Em 224, Artaxes I, um governador persa, se rebelou contra o domínio parto e começou a anexar territórios com suas tropas. Depois de certo tempo de conflito, acabou por derrotar Artabano na batalha de Hormizdeghan, pondo fim ao império que havia governado a região durante mais de quatrocentos anos, e instaurou o novo Império Sassânida. O seu irmão Vologases VI foi derrotado poucos anos depois.

Vários sites de genealogia dizem que uma de suas filhas, Zianaque, teria se casado com Artaxes, sendo a mãe de Sapor I, porém o próprio Sapor, na inscrição em Naqsh-i Rustam, chama sua mãe de Mirdute (ou Mirrode).

Reis da Pártia
Partas do século III
Partas do século II